William Cantilupe ist der Name folgender Personen:

* William de Cantilupe († 1239), anglonormannischer Adliger und Beamter
 William de Cantilupe († 1251), englischer Adliger
 William de Cantilupe († 1254), englischer Adliger
 William Cantilupe, 1. Baron Cantilupe (vor 1262–vor 1308), englischer Adliger